Formarea in etape a Europei a dus la aparitia unitatilor de relief cu varste diferite,respectiv muntii caledonieni,hercinici si alpini,dispusi in lanturi lungi de mii de kilometri(Alpi,Carpati,Ural,Balcani,Alpii Scandinavici)sau sub forma unor masive izolate (muntii din insulele Creta,Corsica,Sicilia,Sardinia,din Peninsula Crimeea,anumite masive hercinice precum Harz,Vosgi,Macin,etc.)care ocupa 16% din suprafata continentului.

MUNTII CALEDONIENI.
   Sunt raspanditi in nord-vestul continentului,adica in jumatatea vestica a Peninsulei Scandinave si in nordul si centrul Arhipelagului Britanic si cuprind muntii:

-Alpii Scandinavici,in Peninsula Scandinavica
-Caledonici si Grampiani,in Scotia
-Cheviot,Cumberland si Penini,in Anglia
-Cambrieni,in Tara Galilor
-Donegal,in Irlanda de Nord
-Errigal si Wicklow,in Irlanda

Muntii caledonici se caracterizeaza prin:
-altitudini mici,de 500-1000m(rar depasesc 1300m),datorita vechimii mari(sunt cei mai vechi munti din Europa),care a permis agentilor externi sa-i erodeze intens;
-Petrografie putin variata:sisturi cristaline
-sunt adevarate ,,castele ale apelor,,din ele izvorand cele mai multe rauri ale Arhipelagului Britanic si ale Peninsulei Scandinavice,rauri scurte,cu debite bogate si relativ constante pe toata durata anului,datorita climei temperat-oceanice;
-resurse putine:carbuni,paduri de foioase ,roci de constructie;

Orogeneză